Karin Eriksson kan avse flera personer:

 Karin Eriksson (länsantikvarie)
 Karin Eriksson (journalist)